Spojení písmen F a U může mít různé významy:

FU 
 Fair use
 FU – Fuck You (jdi do prdele)
 AE-FU – kód ISO 3166-2 pro Fudžajra
 FÚ – zkratka pro finanční úřad